Saedi ist der Familienname folgender Personen:
Ahmed El Saedi (* 1947), ägyptischer Komponist
Gholām-Hossein Sā'edi (1936–1985), iranischer Schriftsteller
Tania Saedi (* 1976), österreichische Musikerin